La secchia rapita (1622), poema eroicomico di Alessandro Tassoni.
 La secchia rapita (1772), dramma eroicomico di Antonio Salieri su libretto di Gastone Boccherini.
 La secchia rapita (1972), fumetto di Pino Zac.